Амадео Фернандо Марија Савојски (; Торино, 30. мај 1845. — Торино, 18. јануар 1890) био је италијански племић и у периоду између 1870. и 1873. краљ Шпаније.

Биографија 
Рођен је у Торину, у Италији, као други син италијанског краља Виторија Емануела -{II}- и аустријске надвојвоткиње Марије Аделаиде од Аустрије.

На свој двадесет и други рођендан оженио се Маријом Виторијом дел Поцо дела Чистерна () са којом је имао троје деце.

Пошто је у Шпанији након Револуције 1868. збачена краљица Изабела -{II}- и протерана у Париз, нови парламент је 1869. године прогласио нови Устав по којем је Шпанија постала уставна монархија. Тежак је задатак био наћи кандидата који би под овим условима пристао да преузме шпански престо — морао је бити католик, али и демократа. Избор је коначно пао на сина италијанског краља који је поседовао све битне карактеристике: био је потомак древне владарске династије, католик и прогресиван. Истог дана када је у егзилу Изабела -{II}- потписала документе о абдикацији, 16. новембра 1870. године, у Шпанији је Амадеј изабран за краља. Тако је Амадео Савојски постао први шпански краљ ког је изгласао Парламент.

Одмах по Амадеовом избору, извршен је атентан на генерала Хуана Прима () који је био један од ретких присталица новог краља. Наиме, Амадео никада није уживао у Шпанији подршку: против њега су били како карлисти, тако и републиканци, аристократија одана Бурбонима гледала је на њега као на уљеза, а ни у народу није наишао на одобравање, првенствено због своје неспособности да научи шпански језик.

Долазак Амадеа на шпански престо имао је за последицу уједињење целокупне опозиције против њега. По доласку на власт суочио се са карлистичим устанцима, чији је циљ био постављање рођаке Изабеле II на шпански престо, устанцима на Куби са циљем проглашавања независности, па чак и покушајима атентата. Амадео се неуспешно борио с политичком нестабилношћу. За време његове владавине променило се шест влада. Дана 19. јула 1872. године на њега је изведен неуспешан атентат.

Увидевши немогућност владања без икакве подршке, Амадео је абдицирао 11. фебруара 1873. године и одмах кренуо назад у Италију. Истог дана проглашена је Прва шпанска република.

По повратку у Италију Амадео је преузео титулу војводе од Аосте. Након смрти своје прве супруге оженио се француском принцезом Маријом Летицијом Бонапартом, кћерком своје сестре, са којом је добио сина Умберта. Умберто је убијен у Првом светском рату.

Амадео Савојски је умро у Торину 18. јануара 1890. године.

Породично стабло

Породица

Први брак

Супружник

Деца

Други брак

Супружник

Деца

Литература 
 Merino Merchant, J. F (1988). Regímenes históricos españoles.
 Palacio Attard, V. (1978). La España del siglo XIX. 1808 - 1898.
 Eslava Galán, Juan (1995). La historia de España contada para escépticos. Barcelona: Editorial Planeta. 
 Archivo Histórico Nacional de Salamanca (A.H.N.S.) (1872). Carta de la Logia Nueva Sparta al hermano (masón) Amadeo de Saboya, Grado 33º. Salamanca (A.H.N.S.).

Спољашње везе 

Рођени 1845.
Шпански владари
Умрли 1890.